Biserica Sfântul Mihail poate fi:
 Biserica Sfântul Mihail din Cisnădioara
 Biserica Sfântul Mihail din Cluj
 Biserica Sfântul Mihail din Gurasada
 Biserica Sfântul Mihail din Hildesheim
 Biserica Sfântul Mihail din Luxemburg
 Biserica Sfântul Mihail din Mihăileni
 Biserica de lemn Sf. Arhanghel Mihail din Sub Pădure
 Biserica Sfântul Mihail din Viena